Clavadetscher ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Clavadetscher (* 1960), Liechtensteiner Radsportler
 Christian Clavadetscher (1897–1980), Schweizer Politiker (FDP)
 Martina Clavadetscher (* 1979), Schweizer Autorin und Theaterschaffende
 Otto P. Clavadetscher (1919–2015), Schweizer Historiker, Lehrer und Jurist
 Rageth Clavadetscher (* 1971), Schweizer Manager
 Silvia Clavadetscher (1948–2013), Schweizer Altphilologin und Lexikografin